Gmajna je lahko:

 gmajna (iz nemško gemein − skupno), s sopomenko srenja, skupnost ali njena skupna lastnina
 gmajna, v gorenjskem narečju sopomenka za gozd
Gmajna (1933), literarno delo Franceta Bevka

Naselje 

 Gmajna, Občina Krško
 Gmajna, Mestna občina Slovenj Gradec
 Gmajna, predel mestne četrti Črnuče, Ljubljana
 Gmajna, zaselek vasi Veliki Obrež, Dobova, Občina Brežice
 Gmajna, del Notranjih Goric
 Črnuška gmajna, naselje, del Ljubljane oz. Črnuč

Glej tudi 

 Goropajska gmajna, ledinsko ime na Krasu
 Le vkup, le vkup, uboga gmajna, refren in popularno ime pesmi s pravim naslovom Puntarska pesem avtorja Mileta Klopčiča (1936) za dramo Bratka Krefta Velika puntarija.
Gmajnica, naselje
Gmajnice, predel Ljubljanskega barja in ulično ime južno od Ljubljane, kjer je mdr. zavetišče za zapuščene živali
Gmajniška vozlasta mravlja